Маркуле́шты — населённые пункты в Молдавии и Румынии:

Молдавия 
 Маркулешты — город в Флорештском районе Молдавии
 Маркулешты — село в Флорештском районе Молдавии

Румыния 
  — село в жудеце Яломица
  — деревня в жудеце Калараш